La Chapelle-Saint-Sauveur est le nom de deux communes françaises :

 La Chapelle-Saint-Sauveur, ancienne commune française de la Loire-Atlantique
 La Chapelle-Saint-Sauveur, commune française de Saône-et-Loire